Mathieson est un patronyme anglo-saxon et plus particulièrement écossais.

 John Mathieson (1961-), directeur de la photographie britannique ;
 John Alexander Mathieson (1863-1947), homme politique canadien ;
 Katherine Mathieson (1975-), biologiste et vulgarisatrice scientifique britannique ;
 Muir Mathieson (1911-1975), chef d'orchestre et compositeur écossais ;
 Scott Mathieson (1984-), joueur de baseball canadien ;
 T.A.S.O. Mathieson (1908-1991), pilote automobile écossais ;
 Willie Mathieson (1943-), footballeur écossais.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme écossais